Apollo (Griekse mythologie), god uit de Griekse mythologie
 Apollon (concertzaal), voormalige dans- en concertzaal in Antwerpen
 Apollon (Russisch literair tijdschrift), geïllustreerd Russisch tijdschrift
 Apollon (Formule 1), Formule 1-team uit Zwitserland
 Apollon (software), FastTrack-client
 Apollon Limasol, een in 1954 opgerichte omnisportvereniging uit Limasol, Cyprus
 Apollon Smyrnis, een Griekse voetbalclub uit Athene

Zie ook 
 Apollo (doorverwijspagina)